

Беспалово — село, Китмановський район, Алтайський край
 Беспалово — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край